

Sports 
 Le balayage est une action utilisée en sport de combat et dans les arts martiaux dans le but de déséquilibrer ou de faire chuter l'adversaire.

Technique 
 En nettoyage, c'est l'action de passer le balai
 En informatique, le balayage est l'exploration de données enregistrées à l'aide d'un programme dans le but de trouver des éléments ayant certaines caractéristiques (par exemple, balayer un disque dur avec un antivirus pour repérer des logiciels malveillants).
 En technologie radar, le balayage est exploration d'une zone à l'aide d'ondes électromagnétiques.

Mécanique 
 On parle de balayage dans les moteurs à deux temps ou les moteurs à quatre temps pour l'entrée d'air dans la chambre de combustion et l'échappement des gaz après combustion. Le balayage peut être aidé par une pompe de balayage.

Coiffure 
 En coiffure, le balayage est une technique de teinture par mèches.

Voir aussi 
 Articles connexes
 Balayage de port
 Balayage progressif
 Numériseur à balayage